Нуммий:

 Нуммий Туск — римский государственный деятель конца III — начала IV вв.
 Нуммий Цейоний Альбин — государственный деятель Римской империи конца III века

См. также 
 Нуммий — византийская денежная единица.